Het Gooi, een landstreek in de provincie Noord-Holland
 Grand Hotel Gooiland, een hotel- en theatercomplex in Hilversum
 Gooiland (schip, 1969), een schip van Piet Smit, gesloopt in 2002 
 SC Gooiland; zie SC 't Gooi